Серге́й Ме́йлехович Ве́кслер (род. 22 мая 1961, Винница, Винницкая область, Украинская ССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, режиссёр по пластике, преподаватель. Заслуженный артист России (2020).

Биография 
Сергей Векслер родился 22 мая 1961 года в городе Виннице Винницкой области Украинской ССР. В возрасте с четырёх до восьми лет жил в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области. 

В школьные годы активно занимался различными видами спорта, в частности, дзюдо. 

После окончания средней школы в 1978 году поступал  в театральный институт, но не поступил. 

С 1979 по 1981 годы проходил военную службу по призыву в рядах Внутренних войск МВД СССР, в городе Харькове.

В 1982 году (с третьей попытки) поступил, а в 1986 году окончил актёрский факультет Школы-студии МХАТ в Москве (руководители курса —  Андрей Васильевич Мягков и Олег Николаевич Ефремов; педагоги — Н. Л. Скорик, А. Б. Покровская, А. В. Вознесенская, А. Н. Петрова) (однако, фамилия Векслер в списке выпускников актёрского факультета Школы-студии МХАТ 1980-х годов не значится).

С 1986 по 2000 годы служил в труппе Московского Художественного театра имени А. П. Чехова (до 1987 года — МХАТ СССР имени М. Горького). 

Сотрудничал с Театром Романа Виктюка и театральным агентством «БалАст» в Москве.

С 2016 года — актёр Московского театра на Таганке.

Преподаёт актёрское мастерство в Московском государственном институте культуры (МГИКе).

По словам актёра, до того, как попал в кино, работал тренером по борьбе.

Практикующий мастер чёрного пояса второго дана Кёкусин будокай каратэ.

Творчество

Работы в театре

Актёр 
 2018 — «Добрый человек из Сезуана» — Полицейский (Бертольд Брехт, перевод с немецкого Ю. Юзовского и Е. Ионовой, стихи в переводе Бориса Слуцкого. Режиссёр – Юрий Петрович Любимов / Московский Театр на Таганке)
 2017 — «Мастер и Маргарита» — Понтий Пилат (Михаил Булгаков. Режиссёр – Юрий Петрович Любимов / Московский Театр на Таганке)
 2017 — «ЧАЙКА 73458» — Илья Афанасьевич Шамраев (Антон Чехов. Режиссёр – Дайнюс Казлаускас / Московский Театр на Таганке)
 2005 — «Мастер и Маргарита» — Воланд (режиссёр Валерий Белякович / Русский Независимый театр)
 2004 — «Дама с камелиями» — Жорж Дюваль / отец Армана (Александр Дюма-сын. Режиссёр Николай Скорик / ТА «Бал Аст»)
 2001 — «Адам и Ева» — Люцифер (режиссёр Алексей Кирющенко / антреприза)
 1998 — «Максимилиан Столпник»— Алик Газиев (постановка Михаила Ефремова / МХАТ имени А.П. Чехова)
 1997 — «Маленькие трагедии. Часть первая» — Иван (режиссёр Роман Козак / МХАТ им. А.П. Чехова)
 1995 — «Арена» — Орландо (режиссёр Сергей Векслер / МХАТ им. А.П. Чехова)
 1987 — «Федра» — Тезей (режиссёр Роман Виктюк / Театр на Таганке)
 1987 — «Мелкий бес» — Недотыкомка (режиссёр Роман Виктюк / Театр «Современник»)
 1986 — «Вестсайдская история» — Бернардо (режиссёр Николай Скорик / Школа-студия МХАТ / дипломный спектакль)
 1986 — «Две пьесы Нины Садур» — Машинист (Нина Садур. Режиссёр: В. Быков / Театр «Ленком»)

Режиссёр 

 2002 — «Кот в сапогах» (Сказка в стиле рэп) (совместно с Романом Виктюком / Театр Романа Виктюка)
 1995 — «Арена» (МХАТ им. А.Чехова)

Второй режиссёр 
 2004 — «Весёлые ребята» (постановка — В. Крамер / ТА «Бал Аст»)

Режиссёр по пластике 
 1997 — Маленькие трагедии. Часть первая (режиссёр Р. Козак / МХАТ им. А.Чехова)
 1996 — Гроза (режиссёр Д. Брусникин / МХАТ им. А.Чехова)
 1995 — Арена (режиссёр С. Векслер / МХАТ им. А.Чехова)
 1994 — Борис Годунов (режиссёр О. Ефремов / МХАТ им. А.Чехова)
 1993 — Урок мужьям (режиссёр М. Ефремов / МХАТ им. А.Чехова)
 1993 — Плач в пригоршню (режиссёр Д. Брусникин / МХАТ им. А.Чехова)
 1992 — Урок женам (режиссёр М. Ефремов / МХАТ им. А.Чехова)
 1990 — Милый, сколько яду положить тебе в кофе? (режиссёр Р. Виктюк / Театр драмы им. Горького (г. Нижний Новгород))
 1990 — Дама без камелий (режиссёр Р. Виктюк / Театр им. Евг. Вахтангова)
 1989 — Уроки мастера (режиссёр Р. Виктюк / Театр им. Евг. Вахтангова)
 1989 — Аксентий Иванович сердится (режиссёр М. Ефремов / Театр «Современник-2»)
 1988 — Чёрный как канарейка (режиссёр Р. Виктюк / Московский областной театр драмы)
 1988 — Тьма (режиссёр Р. Тугушев / Театр «Современник-2»)

Фильмография

Роли в кино 
  — Расставания — Роберт Петрович Галдаев (в молодости)
  — Счастливая, Женька! — пациент травматологического отделения
  — Ягуар — Пабло («Ягуар»), курсант военного училища
  — Воля Вселенной — «Гуру»
  — Жена керосинщика — Виктор Павлович Поддубный («Гермес»), вор-домушник, рецидивист
  — История одной бильярдной команды — Мамерто
  — Шаг — эпизод
  — Охота на сутенёра — Константин
  — Великий муравьиный путь —
  — Чтобы выжить — Николай Алексеевич Харитонов, бывший «афганец»
  — Письма в прошлую жизнь — Угланов
  — Мужской талисман — Махмуд
  — Шрам (Россия, Чили) — Марсиал
  — Мама, не горюй — Ринат
  — Любовники умирают — «великий мистик»
  — Антикиллер — Ренат Валентинович Литвинов, майор, командир СОБРа
  — Антикиллер 2. Антитеррор — Ренат Валентинович Литвинов, майор, командир СОБРа
  — Сдвиг — Максимов, помощник генерала ФСБ Вершинина
  — Консервы — «Кум», начальник тюрьмы
  — Ярик — «Господин»
  — Непобедимый — Николай Георгиевич Уколов, полковник
  — Спящий и красавица — Михаил, муж Юлии
  — Антикиллер Д. К. — Ренат Валентинович Литвинов, майор, командир СОБРа
  — О, счастливчик! — Рамиз
  — Возвращение в «А» — Тютин, подполковник погранвойск
  — Чёрное море — Андрей («Бабай»), гидроакустик
  — Правда — Владимир Олегович Романов, бизнесмен

Роли в телесериалах 
  — Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского — Родион, сын Фёдора Китаева
 — — Дальнобойщики (4-я серия «Кино») — Салман, чеченский террорист
  — Шатун — Александр Пирогов («Пирожок»), известный нейрохирург
  — Чёрная комната (новелла «Выбор») — Макс
  — Мужская работа — Руслан Агоев («Гюрза»), сотрудник ГРУ
  — Марш Турецкого 2 — Алексей Кротов («Крот»)
  — Мужская работа 2 — Руслан Агоев («Гюрза»), сотрудник ГРУ
  — Тайга. Курс выживания — Борис, предприниматель
  — Марш Турецкого 3 (фильм «Золотой выстрел») — Алексей Кротов («Крот»)
  — Марш Турецкого. Новое назначение (фильм «Пуля для полпреда») — Всеволод Григорьевич Соловьёв
  — Каменская 2 (фильм № 3 «Мужские игры») — Евгений Парыгин / Зотов
  — Кавалеры «Морской звезды» — Егор Ушаков, майор госбезопасности
  — Ландыш серебристый (серия № 11 «Спасти рядового Людвига») — командир
  — Русское лекарство — Николай Дубов, подполковник запаса, директор частного охранного предприятия
  — Стилет 2 — полковник Байдуков
  — Авантюристка — Рустам
  — Возвращение «Титаника» 2 — Тарас, оперативник
  — Даша Васильева. Любительница частного сыска 4 (серия «Хобби гадкого утёнка») — Сеня «Бетон»
  — Есенин — следователь ЧК — (роль озвучивал Андрей Толубеев)
  — Молоды и счастливы — начальник службы безопасности
  — Моя прекрасная няня 5 (серия № 97 «Мечта поэта») — Анатолий
  — Кто в доме хозяин? (серия «Сыпная реакция») — заказчик
  — Русский перевод — Дмитрий Геннадьевич Громов, полковник, старший советник 7 ПДБр
  — Убойная сила 6 (серия «Мыс доброй надежды») — Смирнов («Мотя»)
  — Савва Морозов — Савва Тимофеевич Морозов
  — Гаишники (серия «Око за око») — Игорь Гамбарин
  — Трюкачи (серия «Пилим-Валим») — Мата / Муради Раиндович Сигуа
  — Возвращение Синдбада — Штефан Грандинетти
  — Правила угона —  Идрис Ибрагимович Далаков
  — Предлагаемые обстоятельства — Вадим Петрович Горелов, старший следователь уголовного розыска
  — Хозяйка тайги — Прохор Петрович Прохоров («Прохор»)
  — Братаны 2 — Василий Иванович («Горб»), бандит
  — СОБР — Виктор Пантелеевич Максимов, подполковник милиции, командир СОБРа
  — Дело гастронома № 1 (другое название — «Охота на беркута») — Борис Аримин (прототип — Мхитар Амбарцумян)
  — Бомбила — Святой
  — Кремень — Дмитрий Алексеевич Воронов, полковник ГРУ
  — Топтуны — Семён Ефимович Крупкин, подполковник, начальник группы наружного наблюдения
  — Кремень. Освобождение — Дмитрий Алексеевич Воронов, полковник ГРУ
  — Бывшая жена — Антон Юрьевич Звягинцев
  — Поцелуйте невесту — Сергей Сергеевич
  — Учитель в законе. Возвращение — «Вагон» (Евгений Григорьевич Толкачёв), криминальный авторитет
  — Двое с пистолетами — Николай Васильевич Дугин, подполковник полиции
  — Последний янычар — Аблимед
  — Розыск — прокурор
 — — Кухня (серии № 95, 105, 111, 118, 119) — Андрей Николаевич Дягилев, миллиардер, ресторатор, хозяин московского ресторана «Дягилев», отец Никиты, вдовец, главный конкурент Элеоноры Андреевны
  — Отель «Элеон» (серии № 30, 39) — Андрей Николаевич Дягилев, миллиардер, отец Никиты, вдовец, главный конкурент Элеоноры Андреевны
  — Чужая стая — Олег Иванович Крутаков, криминальный бизнесмен, председатель совета народных депутатов, почётный гражданин города

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  // sergei-veksler.ru
 Труппа театра. Сергей Векслер. Биография, роли в театре, фотографии.  Официальный сайт Московского театра на Таганке // tagankateatr.ru
 Векслер Сергей Мейлехович. Биография, фильмография, фотографии актёра, режиссёра.  // ruskino.ru
 Сергей Векслер. Фильмография, рейтинг фильмографии.  // kinopoisk.ru
 Сергей Векслер. Биография и фильмография.   Официальный сайт телеканала «Россия-1» // russia.tv

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Московский Художественный театр имени Чехова
Персоналии:Театр Романа Виктюка
Актёры и актрисы Театра на Таганке